Уильям Стэнли, 6-й граф Дерби (; 1561 — 29 сентября 1642) — английский аристократ и государственный деятель, эсквайр (1580—1594), пэр Англии.

Биография 
Уильям был вторым из четырёх сыновей Генри Стэнли, 4-го графа Дерби, и леди Маргарет Клиффорд (1540—1596), которая с 1578 года и вплоть до своей смерти в 1596 году претендовала на английский престол как ближайшая родственница королевы Елизаветы I Тюдор. По линии матери Уильям был правнуком Марии Тюдор, дочери короля Англии Генриха VII и Елизаветы Йоркской. Он унаследовал титул графа Дерби после смерти своего старшего брата (16 апреля 1594), Фердинандо Стэнли, 5-го графа Дерби. Согласно некоторым сведениям, Фердинандо был отравлен одним из своих родственников, неким жившим во французской эмиграции Хескеллом, так как отказался принять участие в заговоре против королевы Елизаветы. В это время Уильям находился в длительной зарубежной поездке — во Франции, побывал при дворе королей Наварры, в Испании, Италии, Египте, Палестине, Турции и в России. Когда же Уильям вернулся в Англию, оказалось, что три дочери его покойного брата уже разделили между собой все его владения, что вызвало продолжительные судебные разбирательства. В результате вмешательства королевы Елизаветы I наибольшая часть наследства была закреплена за Уильямом Стэнли.

26 июня 1594 года Уильям Стэнли в Гринвиче вступил в брак с Элизабет де Вер, старшей дочерью Эдуарда де Вера, 17-го графа Оксфорда и Анны Сесил, дочери лорда-казначея Уильяма Сесила, 1-го барона Бёрли. В этом браке родились пятеро детей, из которых до совершеннолетия дожили трое.

23 апреля 1601 Уильяму Стэнли был пожалован королевой Елизаветой I орден Подвязки, а королём Яковом I — звание камергера Честера (Chamberlain of Chester) (30 октября 1603). В марте-мае 1603 года входил в Тайный совет. С 22 декабря 1607 года (с 12 декабря 1626 года совместно с сыном Джеймсом Стэнли, лордом Стрэнджем) по 29 сентября 1642 года — лорд-лейтенант графств Ланкашир и Чешир, с 7 июля 1609 по 1627 годы — адмирал (Admiral of the Isle of Man) и лорд Мэна (Lord of the isle of Man).

В 1628—1629 годах он передал своему старшему сыну Джеймсу права на титул и фамильные земельные владения, оставив себе лишь пенсию в 1000 фунтов в год. Похоронен в семейном склепе Стэнли в Ормскирке (Ланкашир).

Дебаты по поводу сочинений Шекспира 
Один из ведущих французских литературоведов, Абель Лефранк (1863—1952), после многолетних научных исследований опубликовал в 1918 году свою работу под названием «Sous Le Masque de William Shakespeare». В ней он высказывает теорию о том, что под именем Уильяма Шекспира на самом деле скрывался Уильям Стэнли (так называемая «теория Дерби»). Дело в том, что Стэнли был постоянным покровителем различных актёрских трупп и коллективов в Лондоне (Earl of Derby´s Players), как и музыкантов, дрессировщиков и акробатов. Это увлечение разделял и старший брат Стэнли, Фердинандо.

Важным аргументом в пользу этой теории послужило письмо агента-иезуита в Англии Джорджа Феннера от 1599 года, в котором тот сообщает, что Уильям Стэнли является автором пяти театральных пьес для своих актёров («busy penning plays for common players»), в которых применил знания различных историй, добытые во время многолетних зарубежных поездок. Свои впечатления от посещения наваррского двора — согласно Лефранку — Стэнли изложил в шекспировской пьесе «Бесплодные усилия любви». Против этой теории французского исследователя говорит тот факт, что за свои последние 30 лет жизни Уильям Стэнли для театра не написал ни строчки, а содержание шекспировских сонетов не совпадает с фактами биографии графа Дерби.

Уильям Стэнли был близко знаком с братьями Уильямом и Филиппом Гербертами, 3-м и 4-м графами Пембрук, издавшими в 1623 году, через семь лет после смерти Шекспира, собрание сочинений последнего. Эти же братья Пембрук занимались передачей имущества в 1628—1829 годах от Уильяма Стэнли его сыну, Джеймсу.

Генеалогия

Примечания

Источники 
 Abel Lefranc, Sous Le Masque de «William Shakespeare» William Stanley VI Compte de Derby, zwei Bände, Paris 1919
 A.W.Titherley, Shakespeare Identity. William Stanley ,6th Earl of Derby, Winchester, Warren and Sons Ltd. 1952

Уильям
Меценаты
Уильям Шекспир
Лорды-лейтенанты Чешира